Avishai Cohen (trompettist), de jazztrompettist Avishai Cohen
 Avishai Cohen (bassist), de jazzbassist Avishai Cohen